Второй дивизион Джей-лиги 2015 () — 17-й сезон Второго дивизиона Джей-лиги с момента его создания. Сезон стартовал 8 марта и закончился 23 ноября 2015 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
Второй дивизион Джей-лиги 2015 на сайте rsssf.com

2015
Япония
Спорт в Японии в 2015 году